Yttre Mörtträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttre Mörtträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,78 ha)
Yttre Mörtträsket, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (40,3 ha)

Se även
Mörtträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn